Poliopogon är ett släkte av svampdjur. Poliopogon ingår i familjen Pheronematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glassvampar
Poliopogon